Нади́р Эльда́р оглы́ Наби́ев (; 18 июля 1980, Товуз, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский футболист, нападающий.

Клубная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 1995 году в «Туране» из Товуза, за который сыграв 6 сезонов принял участие в 117 матчах и 37 забитых голов. В 2001 году перешёл в столичный «Нефтчи», в который принял участие в 43 матчах чемпионата и 16 забитых голов. В 2004 году на один сезон вернулся в «Туран». Через год вернулся в другой знакомый клуб - «Нетчи». В 2008 году 6 матчей сыграл за «Хазар-Ленкорань». В 2009 году 10 матчей провёл, играя за «Стандард (Сумгаит)». Последним клубом стал «Туран», в котором он играл 3 сезона.

Сборная Азербайджана 
В составе национальной сборной Азербайджана дебютировал 3 июля 2002 года в товарищеском матче против сборной Эстонии. Всего за сборную Набиев провёл 27 матча и забил 3 гола.

Голы за сборную

Статистика

Клубная

Сборная

Достижения

Нефтчи 
 Чемпион Азербайджана: 2003/04
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2001/02
 Обладатель Кубка Содружества: 2006

Хазар-Ленкорань 
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2007/08

Примечания 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Стандард» Сумгаит